Adherbal peut désigner :
 Adherbal, un roi de Numidie ;
 Adherbal, un général de Carthage ;
 Adherbal roy de Numidie, une pièce de théâtre.